Swerdlowsk steht für:
 Swerdlowsk, früherer Name von Jekaterinburg, Russland
 Oblast Swerdlowsk, Umgebung von Jekaterinburg
 Swerdlowsk (Ukraine), Stadt in der Ukraine

Siehe auch:
 Swerdlowske
 Swerdlow